Crkva svete Bogorodice u selu Lukovu kod Boljevca, podignuta je 1895. godine zalaganjem sveštenika Svetomira Protića. Crkva je podignuta na temeljima starije crkve, najverovatnije na temeljima srednjovekovnog manastira Lukovo koji je bio posvećen svetom Luki.

Ova građevina, izuzetno skromnih dimenzija, nalazi se u centru sela i sa spomen česmom, starom školskom zgradom i kafanom iz vremena Timočke bune, čini prostornu kulturno-istorijsku celinu.

Danas lukovsku crkvu opslužuju boljevački sveštenici. Ona je jedna od tri sakralne građevine koje su, u crnorečkom kraju, zidane u 19. veku .

Reference 

Цркве Епархије тимочке
Тимочка